Шепелёво и Ше́пелево — топонимы в России:

 Шепелево — деревня в Череповецком районе Вологодской области;
 Шепелёво — деревня во Владимирской области, входит в состав муниципального образования город Владимир;
 Шепелёво — деревня в Козельском районе Калужской области;
 Шепелёво — деревня в Ломоносовском районе Ленинградской области;
 Шепелево — деревня в Сергиево-Посадском районе Московской области;
 Шепелево — деревня в Павловском районе Нижегородской области;
 Шепелево — деревня в Сосновском районе Нижегородской области;
 Шепелёво — деревня в Марёвском районе Новгородской области;
 Шепелёво — деревня в Кромском районе Орловской области;
 Шепелёво — деревня в Касимовском районе Рязанской области;
 Шепелево — деревня в Бежецком районе Тверской области;
 Шепелево — деревня в Зубцовском районе Тверской области;
 Шепелево — деревня в Калининском районе Тверской области;
 Шепелево — хутор в Угличском районе Ярославской области;
 Шепелёво — деревня в Ярославском районе Ярославской области.

 Шепелево — станция в Козельском районе Калужской области;